Varpanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varpanen (sjö), Norra Savolax, 
 Varpanen (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Varpanen (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar